Pierre Berthelot peut désigner :
 Pierre Berthelot (-1615), poète satirique français ;
 Pierre Berthelot (1600-1638), marin et religieux français ;
 Pierre Berthelot (1943-), mathématicien français ;
 Pierre Berthelot (1931-), hépatologue, professeur émérite de médecine, Université René Descartes, Paris V.